Professor Victor Bergman è il nome di un personaggio ricorrente nella serie televisiva di fantascienza italo-britannica Spazio 1999. Il ruolo è stato interpretato dall'attore Barry Morse.

Note 

Spazio 1999